Il doppio maschile dell'AEGON International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Colin Fleming e Ross Hutchins erano i detentori del titolo, ma Hutchins decise di non partecipare. Fleming giocò in coppia con Jonathan Marray, subendo la sconfitta in finale da Alexander Peya e Bruno Soares per 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie

 Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)
 Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (primo turno)

 Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Colin Fleming /  Jonathan Marray (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2013
ATP World Tour 2013